

Oficjalne Mecze międzypaństwowe

Mecze z poszczególnymi reprezentacjami 

Serbia i Czarnogóra